El municipio de Marshan (en inglés: Marshan Township) es un municipio ubicado en el condado de Dakota en el estado estadounidense de Minnesota. En el año 2010 tenía una población de 1106 habitantes y una densidad poblacional de 12,41 personas por km².

Geografía 
El municipio de Marshan se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 89.15 km², de la cual 89.1 km² corresponden a tierra firme y (0.06%) 0.05 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 1106 personas residiendo en el municipio de Marshan. La densidad de población era de 12,41 hab./km². De los 1106 habitantes, el municipio de Marshan estaba compuesto por el 96.56% blancos, el 0.27% eran afroamericanos, el 0.27% eran amerindios, el 1.72% eran asiáticos, el 0.09% eran isleños del Pacífico, el 0.27% eran de otras razas y el 0.81% pertenecían a dos o más razas. Del total de la población el 1.27% eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Minnesota
Localidades del condado de Dakota (Minnesota)